Weltz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Weltz (1927–2023), deutscher Sozialwissenschaftler
 Georg August Weltz (1889–1963), deutscher Mediziner (Röntgenologe)
 Johnny Weltz (* 1962), dänischer Radsportler
 Richard Weltz (1877–1932), deutscher Architekt, siehe Richard Welz

Siehe auch:
 Welz